Анато́лий Ива́нович Киселёв:
 Киселёв, Анатолий Иванович (1938—2017) — советский деятель космической промышленности, Герой Социалистического Труда.
 Киселёв, Анатолий Иванович (1948—2020) — советский и российский композитор, аранжировщик и музыкант.